Parte puede referirse a:
 Una porción de un todo.
 Cada sección en que se divide una obra musical;
 Cada una de las partes (partes del libro) en las que se divide una obra literaria (ejemplo: libros).
 Cada uno de los papeles correspondientes a un personaje de una representación teatral.
 Cada temporada de una serie de televisión.
 Cada secuela de una película.
 Partitura, en el caso de la música. 
 Lo que toca a cada uno de los participantes en un reparto, como el de una comida (ración o rancho), un botín o una herencia. Se usa muy a menudo como topónimo y para designar fincas.
La Parte, localidad de la provincia de Burgos.
La Parte de Bureba, localidad de la provincia de Burgos.
 Parte (derecho), cada una de las posiciones que se enfrentan en un juicio o celebran un contrato.
De forma similar, cada uno de los bandos en un debate, una pelea, guerra o conflicto de cualquier tipo. 
 Un parte, un tipo de documentos o de comunicados oficiales.